Süsü, a sárkány (1976) a Süsü, a sárkány című magyar bábfilmsorozat első része
 Süsü, a sárkány (1976–1984) magyar bábfilmsorozat
 Süsüke, a sárkánygyerek (2000–2001) magyar bábfilmsorozat, a Süsü, a sárkány folytatása
 Süsü, a sárkány (1980–1988) magyar meseregények
 Süsü, a sárkány (1982) hanglemezen kiadott hangjáték, a Süsü című ötlemezes sorozat első albuma
 Süsü, a sárkány (1982, 1985–88) magyar hanglemezek
 Süsü, a sárkány (1985) magyar bábfilm
 Süsü Koncert (1994) mesekoncert a Bergendy Zenekar és Bodrogi Gyula előadásában
 Süsü Varázs kívánságműsor Süsüvel (Bodrogi Gyula hangjával) 2002-től 2004-ig

 Süsü – a Süsü, a sárkány főszereplője
 Süsüke – a Süsüke, a sárkánygyerek főszereplője